W Polsce
 Lubiewo – część miasta Międzyzdroje
 Lubiewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Lubiewo 
 Lubiewo – wieś w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Drezdenko 
 Lubiewo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Mikołajki

 Lubiewo – gmina wiejska
 Lubiewo – gromada
 Lubiewo – stacja kolejowa
 Lubiewo – tytuł powieści Michała Witkowskiego

 Zobacz też
 Łubowo